Ernestina est un prénom et toponyme pouvant désigner:

Prénom

Toponyme

, localité rurale du Queensland

Ernestina, ville de l'État du Rio Grande do Sul
Santa Ernestina, municipalité de l'État de São Paulo

Voir aussi
(698) Ernestina, astéroïde de la ceinture principale
, surnom du footballer brésilien Clodoaldo de Oliveira
Effie M. Morrissey (Ernestina), goélette utilisée pour les explorations arctiques

Homonymie de toponyme